

Sigle 
 Mad cow disease – morbo della mucca pazza o encefalopatia spongiforme bovina
 Massimo comun divisore
 Musicassetta

Aziende 
 MCD – simbolo NYSE di McDonald's

Codici 
 mcd – codice ISO 639-3 della lingua sharanahua

Altro 
 mcd – simbolo della millicandela
 Mcd – simbolo della megacandela
 MCD – millequattrocento nel sistema di numerazione romano